Jméno Edward či Eddie Murphy nese více osobností:
 Eddie Murphy (* 1961) – americký herec
 Eddie Murphy (1905–1973) – americký rychlobruslař
 Edward Aloysius Murphy (1918–1990) – americký letecký inženýr, proslaven Murphyho zákony
 Edward B. Murphy (* 1971) – americký veslař
 Edward Murphy Jr. (1836–1911) – americký podnikatel a demokratický senátor